Юнак:

 Юнак — хлопець
 Юнак (Дрогобич) — польський футбольний клуб з Дрогобича
 Юнак (журнал) — журнал української діаспори у Канаді
 СУМ-Юнак (Регенсбург) — українське спортивне товариство з німецького міста Регенсбург
 Юнак (журнал ОУН) — журнал, основний періодичний друкований орган ОУН для молоді у 1941—1943 рр.

 Юнак (Ар'єж) — муніципалітет у Франції
 Юнак (Болгарія) — село в Варненській області Болгарії

Відомі носії:
 Юнак Марія Іванівна (1892—1977) — художниця, графік, плакатист, представниця української школи монументального живопису.
 Юнак Ольга — графік родом з Києва
 Юнак Любов — співачка Лавіка

Див. також 

 Червоний Юнак (газета) — двотижневик Школи Червоних Старшин ім. ВУЦВК
 Юнак з черепом — відома картина художника з Голландії 17 століття на ім'я Франс Галс

Українські прізвища